Veinticinco de Mayo oder 25 de Mayo (spanisch für „25. Mai“) steht für:

geographische Objekte:
 Veinticinco de Mayo (Buenos Aires), Stadt in der Provinz Buenos Aires, Argentinien
 Veinticinco de Mayo (Chubut), Ort in der Provinz Chubut, Argentinien
 Partido Veinticinco de Mayo, Verwaltungseinheit in der Provinz Buenos Aires, Argentinien
 25 de Mayo (Misiones), Ort in der Provinz Misiones, Argentinien
 25 de Mayo (La Pampa), Ort in der  Provinz La Pampa, Argentinien
 25 de Mayo (Uruguay), Ort im Departamento Florida, Uruguay
 Isla 25 de Mayo, anderer Name für King George Island, Insel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktika

Schiffe:
 Veinticinco de Mayo (Schiff, 1890), Geschützter Kreuzer der argentinischen Marine
 Veinticinco de Mayo, früherer Name der Karel Doorman (R81), Flugzeugträger der argentinischen Marine

Sonstiges:
 Autopista 25 de Mayo, Stadtautobahn in Buenos Aires

Siehe auch:
 Departamento Veinticinco de Mayo